Tetracheilostoma carlae (синоним. Leptotyphlops carlae) — вид змей из семейства узкоротые змеи.

В естественных условиях обитает на острове Барбадос. Встречается в лесах, под камнями, на поверхности земли в траве.

На момент публикации открытия (август 2008) змея была охарактеризована как самая короткая в мире во взрослом состоянии (около 10 см). Она питается термитами и другими мелкими насекомыми. Самка откладывает одно яйцо. Длина детёныша при вылуплении составляет до 5 см.

Примечания

Ссылки 
 
 Обнаружена самая маленькая в мире змея // membrana.ru

Узкоротые змеи
Пресмыкающиеся Карибских островов
Животные, описанные в 2008 году
Эндемики Барбадоса